A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi slopestyle versenyszámát február 6-án  és 7-én rendezték. Az aranyérmet a kanadai Max Parrot nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
 Q — Bejutott a döntőbe

Döntő

Források 

Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon